Long kan som auktorsförkortning betyda:

 Douglas J. Long
 John A. Long
 Khuat Dang Long

Robotskapade auktorsförkortningar